Обер-церемониймейстер Франции () — один из высших королевских сановников королевского двора при Старом Режиме и Реставрации, стоящий во главе службы ведающей всеми государственными церемониями короны Франции.

Обер-церемониймейстеры королевского двора Франции 
 Старый Режим:
 1585-1603 Гийом По де Род (1539-1603), сеньор де Род;
 1603-1615 Гийом II По (+1615), сеньор де Род;
 1616-1619 Франсуа По (+1619), сеньор де Род;
 1622-1642 Клод По (+1642), сеньор де Род;
 1642-1666 Анри По (+1666), сеньор де Род;
 1666-1684 Шарль По (+1705), маркиз де Род;
 1684-1701 Жюль-Арман Кольбер (1664-1704), маркиз де Бланвилль;
 1701-1749 Тома де Дрё-Брезе (1677-1749), маркиз де Дрё-Брезе;
 1749-1754 Мишель де Дрё-Брезе (1700-1754), маркиз де Дрё-Брезе;
 1755-1781 Иоахим де Дрё-Брезе (1710-1781), маркиз де Дрё-Брезе;
 1781-1792 Анри Эврар, маркиз де Дрё-Брезе (1766-1829).

 Первая империя:
 1804-1814 и 1815 (Сто дней) граф Луи Филипп де Сегюр (1753-1830).

 Реставрация (Первая и Вторая):
 1814-1829 Анри Эврар, маркиз де Дрё-Брезе (1766-1829);
 1829-1830 Сципион, маркиз де Дрё-Брезе (1793-1845).

 Вторая империя:
 1852-1870 Мари Жан-Пьер Юбер де Камбасерес, барон и герцог де Камбасерес (1798-1881).
После свержения Империи продолжал исполнять свои обязанности на похоронах Наполеона III, а затем на похоронах принца империи

См. также 
 Дом короля;
 Высшие коронные чины во Франции;
 Высшие сановники королевского двора Франции.

Литература 
 Sarah Hanley. Les Lits de justice des Rois de France. L’idéologie constitutionnelle dans la légende, le rituel et le discours, Aubier, 1991 ;
 Ralph E. Giesey, Cérémonial et puissance souveraine : France, XV et XVII siècles. Armand Colin et EHESS, coll. « Cahier des Annales », n° 41 (1987) ;
 Marie-Lan Nguyen, Les grands maîtres des cérémonies et le service des Cérémonies à l'époque moderne (1585–1792), mémoire de maîtrise, Université Paris-IV, 1999 ;
 Jean-François Solnon, La Cour de France, Livre de Poche, coll. « Références », 1987.

Главный церемониймейстер французского двора
Старый режим во Франции